Energía (Buenos Aires), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
 Energia (raket), een Russische draagraket
 Raketnokosmitsjeskaja Korporatsija Energia, een Russische fabrikant van raketten, ruimtevaartuigen en ruimtestationmodules
 Energia (dispuut), een dispuut van het Amsterdamsch Studenten Corps
 Energia (geslacht), een vlindergeslacht
 Energia (stijlfiguur), krachtig manier van spreken of schrijven
 VV DIB, latere naam van de Amsterdamse voetbalclub Energia